Синюк Григорій Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Синюк Денис Сергійович (1977-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Синюк Іван Ілліч (1866—1953) — письменник родом з Буковини, там таки працював учителем народних шкіл.
 Синюк Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Синюк Сергій Ярославович ( 1975) — український прозаїк, поет, журналіст.